Elander kan syfta på:

 Gustaf Elander (född 1942), skådespelare
 Gustaf Elander (1882–1964), läkare
 Karl Elander (1872–1930), odontolog
 Kristina Abelli Elander (född 1952), konstnär
 Magnus Elander (född 1946), fotograf
 Otto Elander (1867–1944), redaktör, boktryckare, företagsledare och kommunpolitiker
 Peter Elander (född 1960), ishockeyspelare och tränare
 Rudolf Elander (1880–1963), historiker

Se även
 Elanders, grafisk koncern med Otto Elander som en av grundarna 

Svenska efternamn